Il doppio del torneo di tennis Mitsubishi Electric Europe Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicolas Devilder e Olivier Patience che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Uros Vico 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Uros Vico (finale)
 Giorgio Galimberti /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)

 Lukáš Dlouhý /  Lovro Zovko (semifinali)
 Martin Štěpánek /  Jan Vacek (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mitsubishi Electric Europe Cup 2005